Quantico – comune dello stato della Virginia, Stati Uniti d'America
Quantico – località dello stato del Maryland, Stati Uniti d'America
Marine Corps Base Quantico – base militare statunitense
Quantico – serie televisiva statunitense prodotta dal 2015